Крајна може бити:

 Крајна (Чачинци), насељено мјесто у општини Чачинци, Славонија, Република Хрватска
 Крајна (Тишина), насељено мјесто у општини Тишина, Република Словенија